Edra steht für:
 Edra Automotores, brasilianischer Automobilhersteller
 Joseph Edra Ukpo (1937–2023), nigerianischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Calabar 
 Eddra Gale (auch Edra Gale), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin

EDRA steht für:
 Flugplatz Bad Neuenahr-Ahrweiler (ICAO-Code)
 Haltepunkt Dortmund-Rahm (DS100-Code), siehe Rahm (Dortmund) #Verkehr

Abkürzung